Corrado Malaspina (il Vecchio) (1180 circa – post luglio 1254) – politico italiano
 Corrado Malaspina (il Giovane) (primi due decenni del XIII secolo – post settembre 1294 – politico italiano